Montecchio (Terni), gemeente in de Italiaanse provincie Terni (regio Umbrië).
 Montecchio (Darfo Boario Terme), plaats in de Italiaanse gemeente Darfo Boario Terme (regio Lombardije).
 Montecchio (Peccioli), plaats in de Italiaanse gemeente Peccioli (regio Toscane).
 Montecchio Emilia, gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Emilia (regio Emilia-Romagna).
 Montecchio Maggiore, gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza (regio Veneto).
 Montecchio Precalcino, gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza (regio Veneto).
 Montecchio della Pozzanghera, plaats in de Italiaanse gemeente Cortona (regio Toscane).
 Montecchio Vesponi, plaats in de Italiaanse gemeente Castiglion Fiorentino (regio Toscane).